Миртос може да се отнася за:

 Миртос – село в Гърция;
 Миртос (плаж) – плаж в Гърция